Єлевфе́рій (, ) — православне чоловіче ім'я грецького походження, зараз використовується переважно ченцями. Походить від слова ἐλεύθερος («вільний», «той, що приносить визволення»). У давньогрецькій міфології Ἐλευθέριος — епітет Ероса і Діоніса.

Народна українська форма імені — Олефір. Історічно засвідчені також Олихвер, Олихвир, Оліхвер, Олохвир, Олохвір, Орефірко, олефѣрько (1359 рік), Алфер.

Іменини 
 За православним календарем (новий стиль) — 26 квітня, 17, 21 і 27 серпня, 16 жовтня, 28 грудня.
 За католицьким календарем — 20 лютого, 18 квітня, 26 і 29 травня, 4, 8 і 16 серпня, 6 вересня, 2 і 9 жовтня.

Відомі носії

Інше 
Від народних форм імені утворені українські прізвища Олефіренко, Олефір та російське прізвище Алфьоров.

Примітки 

Чоловічі імена грецького походження